De lystige koner i Windsor kan henviser til:

 De lystige koner i Windsor (skuespil) - et skuespil af William Shakespeare
 De lystige koner i Windsor (opera) - en opera af Otto Nicolai bygget på Shakespeares skuespil

Se også 
 Falstaff - en opera af Verdi, hvis libretto bygger på Shakespeares skuespil